Weightless – album di Katie Herzig del 2006
 Weightless – singolo dei Wet Wet Wet del 2008
 Weightless – singolo degli All Time Low del 2009
 Weightless – album degli Animals as Leaders del 2011
 Weightless –  EP di Secondhand Serenade del 2011